bł. Michał (zm. 1260) – dominikanin, męczennik z Sandomierza
 bł. Michał Giedroyć (ok. 1425–1485) − polski kanonik Regularny od Pokuty
 bł. Michał Carvalho (1577–1624) − portugalski jezuita, męczennik
 bł. Michał Tōzō (ok. 1588–1626) − japoński jezuita, męczennik
 bł. Michał Himonoya (zm. 1628) − japoński tercjarz dominikański, męczennik
 bł. Michał Nakashima (1583−1628) − japoński jezuita, męczennik
 bł. Michał Takeshita (ok. 1594–1619) − japoński męczennik
 bł. Michał Yamada Kasahashi (zm. 1628) − japoński tercjarz dominikański i franciszkański, męczennik
 bł. Michał Pius Fasoli (1670–1716) – włoski franciszkanin, misjonarz, męczennik
 bł. Michał Franciszek de la Gardette (1744–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Michał Rua (1837–1910) – włoski salezjanin
 bł. Michał Wawrzyszuk (zm. 1874) – męczennik z Pratulina
 bł. Michał Woźniak (1875–1942) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Michał Menéndez García (1885–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Michał Piaszczyński (1885–1940) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Michał Peiró Victori (1887–1936) – hiszpański tercjarz dominikański, męczennik
 bł. Michał Gómez Loza (1888–1928) – meksykański męczennik
 bł. Michał Sopoćko (1888–1975) – polski ksiądz, spowiednik św. Faustyny Kowalskiej
 bł. Michał Augustyn Pro (1891–1927) – meksykański jezuita, męczennik
 bł. Michał Rodríguez González (1892–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Michał Kozal (1893–1943) – biskup pomocniczy włocławski, męczennik
 bł. Michał Czartoryski (1897–1944) – polski dominikanin, męczennik
 bł. Michał Oziębłowski (1900–1942) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Michał Remón Salvador (1907–1936) – hiszpański franciszkanin, męczennik
 bł. Michał Beltoja (1935–1974) – albański ksiądz, męczennik
 bł. Michał Tomaszek (1960–1991) – polski franciszkanin konwentualny, misjonarz w Peru, męczennik

Zobacz też: Święty Michał